L'appellation « États unis » désigne ou a désigné des États fédéraux.

Pays

Actuels 
 Les États-Unis d'Amérique, nom officiel depuis la constitution de 1787 (United States of America en anglais). La constitution du pays, ainsi que les institutions fédérales officielles, utilisent également la forme courte « États-Unis » (United States). Le nom du pays est communément abrégé en États-Unis, y compris en français, plus rarement en ÉUA ou EUA.

 Les États-Unis mexicains, forme longue officielle du Mexique utilisée dans la constitution de 1824 (Estados unidos mexicanos en espagnol). La constitution utilise également la forme courte México. Le pays est le plus souvent désigné en français et sans ambiguïté par le nom court « Mexique » (Mexico désignant sa capitale).   L’arrêté français du  relatif à la terminologie des noms d’États et de capitales, qui s’adresse en premier lieu aux fonctionnaires français (notamment les diplomates), recommande la forme (« nom entier développé ») « États-Unis du Mexique  (les) ». Cependant, l'Office des publications de l'Union européenne recommande la forme « États-Unis mexicains »

Historiques 
 Les États-Unis d'Amérique centrale est le nom parfois utilisé pour désigner les anciennes Provinces-Unies d'Amérique centrale, qui ont existé de 1823 à 1840.
 Les États belgiques unis, confédération éphémère créée en 1790 dans le contexte des révolutions française et brabançonne en opposition aux Provinces-Unies.
 La , nom officiel du Brésil entre 1889 et 1937.
 Les , nom officiel du Brésil entre 1937 et 1967.
 Les États-Unis de Colombie, nom officiel de la Colombie entre 1863 et 1886.
 La république des États-Unis d'Indonésie, nom officiel de l'Indonésie entre le  et le .
 Les États unis des îles ioniennes ou République des îles ioniennes, protectorat britannique en mer Égée entre 1815 et 1864. 
 Les États-Unis du Venezuela, nom officiel du Venezuela de 1864 au .

Proposés 
 Les États unis d'Afrique, concept politique regroupant les pays d'Afrique.
 Les États unis de l'Afrique latine, entité politique proposée par Barthélemy Boganda en Afrique centrale
 Les États unis d'Amérique du Sud, fédération en Amérique du Sud rêvée par Simón Bolívar et qui ne vit jamais le jour.
 Les États-Unis d'Europe, concept d'intégration européenne, utilisé par exemple par Victor Hugo lors de son discours du  mars 1871 à l’Assemblée nationale.
 Les États unis de Grande Autriche, proposés en 1906 comme alternative à l'empire d'Autriche-Hongrie.

Voir aussi 
 Dénomination des États-Unis et de leurs habitants
 
 Les États-Unis : un quartier de Lyon
 Nom du Mexique
 Liste des pays du monde
 
 Boulevard des États-Unis à Lyon
 Place des États-Unis à Paris.

Formations analogues :

Références